Turmalinensi – abitanti di Turmalina (Minas Gerais)
Turmalinensi – abitanti di Turmalina (San Paolo)